Bütikofer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bütikofer (1915–2011), Schweizer Bobsportler
 Reinhard Bütikofer (* 1953), deutscher Politiker (Grüne)
 Roland Bütikofer (* 1964), Schweizer Schriftsteller, siehe Roland Buti
 Sarah Bütikofer (* 1976), Schweizer Politologin, Chefredaktorin und Dozentin
 Stefan Bütikofer (* 1978), Schweizer Politiker (SP)